GP Viborg 2017 var den 5. udgave af cykelløbet GP Viborg. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 29. april 2017. Det blev vundet af danske Kasper Asgreen fra Team VéloCONCEPT.

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

GP Viborg
UCI Europe Tour 2017